Visó americà (Neogale vison)
 Visó europeu (Mustela lutreola)
 Visó marí (Neogale macrodon), espècie extinta